K88 ou K.88 est un sigle qui peut faire référence à :
  « Fra cento affani », un air pour soprano et orchestre (K.88) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 88, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres